Aharoni ist der Familienname folgender Personen:

 Israel Aharoni (1882–1946), jüdischer Zoologe
Ron Aharoni (* 1952), israelischer Mathematiker
 Tuvia Aharoni (1909–1981), polnisch-israelischer Typograf
 Yohanan Aharoni (1919–1976), israelischer Archäologe
 Zvi Aharoni (1921–2012), israelischer Mossad-Agent

Aharoni bezeichnet:
 Aharoni (Schriftart), nach Tuvia Aharoni benannte Schriftart